Андреа Хлавачкова и Луцие Храдецка защитават титлата си.

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (1 кръг)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвъртфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Четвъртфинал)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (Шампиони)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (Полуфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (четвъртфинал)
  Мария Кириленко /  Надя Петрова (Финал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (2 кръг)
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (2 кръг)
  Анабел Медина Гаригес /  Аранча Пара Сантонха (Осминафинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова /  Вера Звонарьова (отказват участие)
  Ярмила Гайдошова /  Анастасия Родионова (Четвъртфинал)
  Бетани Матек Сандс /  Саня Мирза (1 кръг)
  Марина Еракович /  Моника Никулеску (2 кръг)
  Жисела Дулко /  Паола Суарес (2 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция